Konrád Sándor (1909–1988) szobrász
 Konrád Sándor (1940) vízilabdázó, edző